Карагайское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Республика Алтай 
 Карагайское сельское поселение — входит в Усть-Коксинский район

Пермский край 
 Карагайское сельское поселение — входит в Карагайский район

Тюменская область
 Карагайское сельское поселение — входит в Вагайский район

Челябинская область
 Карагайское сельское поселение — входит в Верхнеуральский район